Уильям Харингтон (; около 1394—1458) — английский аристократ, 5-й барон Харингтон с 1418 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Уильям Харингтон был младшим сыном Роберта, 3-го барона Харингтона, и Изабель Лоринг. Он унаследовал баронский титул и родовые владения после смерти брата Джона в 1418 году. Уильям участвовал в последних кампаниях Столетней войны в 1452—1453 годах под началом Джона Толбота, 1-го графа Шрусбери. В браке с Маргарет Хилл у него родилась только одна дочь, Элизабет, жена Уильяма Бонвилла; так как она умерла при жизни отца, 6-м бароном Харингтон в 1458 году стал её сын, тоже Уильям.

Родословная 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Харингтон
Бароны Англии XV века
Военные деятели Столетней войны
Харингтоны